120-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 120-й меридиан восточной долготы
 120-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель